Вала́нс-сюр-Баи́з (, ) — город на юге Франции, центр одноимённого кантона в департаменте Жер в регионе Юг-Пиренеи. Расположен на правом берегу реки Баиз, на другом берегу находится одна из главных достопримечательностей региона — монастырь Фларан.

История 
Валанс-сюр-Баиз был основан как укреплённый пункт на вершине холма над Баизом в 1274 году. Основание города было совместной инициативой настоятеля монастыря Фларан и графов д’Арманьяк.

Достопримечательности 
 Монастырь Фларан.
 Приходская церковь города. Построена в XV веке, фасад украшен двумя башнями, южная — историческая, северная — современная реконструкция.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 
 Валанс-сюр-Баиз на сайте INSEE

Города Франции
Коммуны департамента Жер
Бастиды Средневековья